Dreher steht für:
 Dreher, ehemalige Berufsbezeichnung für Zerspanungsmechaniker
 Dreher (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Dreher (Tanz), Tanz
 Dreher (Motorsport), Fehler im Motorsport
 Dreher (Bier), Biermarke
 Dreher (Radsportteam), ehemaliges Radsportteam von 1970 bis 1972
 Dreher (Brauereibesitzer), österreichische Familie von Brauereibesitzern
 Dreher, Trickwurf im Handball, siehe Wurftechnik (Handball)
 Schraubendreher, Werkzeug
 Le Dreher, Jazzclub in Paris
 Buchstabendreher (Tippfehler)
 Zahlendreher
 zweiter Halswirbel, siehe Axis (Halswirbel)

Siehe auch:
 Dreh
 Drehen
 Drehung